

Antecedentes
 Capitulación de Burgos (1508). La Corona española realizó la primera división política de tierra firme y creó las gobernaciones de Castilla del Oro (a cargo de Diego de Nicuesa) y Nueva Andalucía (a cargo de Alonso de Ojeda).
 El expedicionario Vasco Nuñez de Balboa se informó de la existencia del Tahuantinsuyo gracias a Panquiaco, el hijo del cacique Comagre, quien le indicó que el camino para llegar era un inmenso mar ubicado al Sur.
 Vasco Nuñez de Balboa descubre el Mar del Sur (océano Pacífico).
 El gobernador de Panamá Pedro Arias Dávila (Pedrarias) apoya las expediciones hacia el Tahuantinsuyo.
 Pascual de Andagoya inició una expedición para hallar el Tahuantinsuyo, pero fracasó.

Proceso

La Empresa “El Levante”
Pacto firmado en Panamá que reunió a los llamados socios de la conquista. Los integrantes fueron Francisco Pizarro (líder y capitán), Diego de Almagro (encargado de la logística alimenticia y pertrechos militares), Hernando de Luque (clérigo que gestionó el apoyo económico de Gaspar de Espinosa) y Pedrarias (quien brindó apoyo político).

Los viajes de Pizarro
Pizarro en total hizo tres viajes

Primer viaje: exploratorio (1524 - 1525)
Partieron de Panamá y llegaron a las islas Las Perlas, al puerto Piñas y puerto del Hambre. Fueron emboscados por el cacique del fortín de las Piedras. Ahí Almagro pierde un ojo debido a un flechazo a causa del ataque de los nativos, posteriormente regresan y destruyen el lugar (pueblo quemado). Este viaje fracasó horriblemente

Segundo viaje: descubridor (1526 - 1527)
Llegaron al río San Juan, pero, ante la falta de alimentos y lo hostil del lugar, Pizarro envió a Almagro por provisiones a Panamá. Secretamente, un soldado envió una copla acusatoria contra Pizarro y Almagro: "Señor gobernador, ha de miradlo bien por entero allá va el recogedor (Almagro) y acá queda el carnicero (Pizarro)". El nuevo gobernador Pedro de los Ríos envió a Juan Tafur a recoger a los expedicionarios. Se produce el episodio de la isla del Gallo, donde Pizarro se quedó solo con trece hombres (Pizarro  desafió a sus hombres, exhaustos y enfermos, a continuar con la expedición. Solo trece de ellos decidieron continuar, estos fueron conocidos como los trece de la isla del Gallo). Bartolomé Ruiz capturó una balsa con indios comerciantes tallanes (posteriores traductores de los españoles). Tras llegar a la altura del río Santa y comprobar la existencia del Tahuantinsuyo, regresaron a Panamá.
Nota: Luego del segundo viaje, Pizarro viajó a España con algunas muestras de oro y artesanías y en 1529 firmó la Capitulación de Toledo. Este documento significó el permiso y el apoyo de la Corona española para conquistar el Perú(Tahuantinsuyo). Pizarro fue nombrado gobernador general de los territorios que conquistaría. Los beneficios para Pizarro le generaron fuertes enfrentamientos con Almagro.

Tercer viaje: invasor (desde 1531)
Desembarcaron en la bahía de San Mateo y de ahí se trasladaron a Tumbes, donde pactaron con el cacique Chilimasa. Llegan a Piura y fundan San Miguel de Tangarará en 1532 (primera ciudad española en el Perú). Pizarro recibe la noticia de que el inca se encuentra en Cajamarca y fue a su encuentro en Cajamarca.

Captura y ejecución del inca Atahualpa
Pizarro envió a sus representantes a pedir audiencia con Atahualpa. 

Se ideó un plan para capturar al inca, para lo cual Pizarro ocultó a sus soldados en los alrededores de la plaza de Cajamarca. El padre Vicente de Valverde realizó la ceremonia del requerimiento en la cual le pide al inca someterse a la religión cristiana y al rey de España. Atahualpa rechazó el pedido y Pizarro ordenó el sorpresivo ataque. Los caballos, las armaduras y el ruido de las armas de fuego facilitaron la captura del inca.
Atahualpa fue juzgado con las leyes españolas y se le halló culpable de idolatría, adulterio y asesinato de su hermano Huáscar. Fue condenado a morir en la hoguera, pero, a cambio de que se bautice como cristiano, se le cambió la pena y fue ejecutado mediante el garrote (ahorcamiento).

La marcha al Cusco
Pizarro necesitaba reemplazar a Atahualpa y realizó un pacto con los partidarios de Huáscar. Nombró a Túpac Huallpa (Toparpa) como nuevo monarca del Tahuantinsuyo. Sin embargo, este sería un inca títere que estaría al servicio de los invasores. Con él se inició la marcha al Cusco.

Causas de la caída del imperio de los incas
En el pasado se hicieron interpretaciones erróneas sobre la caída del Tahuantinsuyo.
Analicemos las explicaciones sobre la derrota de los incas a manos de los españoles.Causas reales
La falta de unidad producto de las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa.
Muchas de las unidades que no apoyaban el gobierno del inca Atahualpa apoyaron a los conquistadores, ya que muchos de ellos pensaron que los españoles eran dioses que los iban a librar del dominio de este.

Factor que influyóLa superioridad del armamento del invasor (armaduras, culebrinas, arcabuces, caballos, etc.) sirvió sobre todo como un factor psicológico inicial. Este armamento no hubiera bastado para que un puñado de hombres venza a un imperio de millones de individuos. Pueblos que apoyaron a los españoles contra los incasArgumentos tradicionalesDurante mucho tiempo, la historia tradicional creyó que la conquista de los incas fue fruto de la superioridad cultural de los invasores españoles.Algunos cronistas planteaban que Dios ayudó a los cristianos por ser los defensores de la verdadera religión.'''

Referencias
 Compendio académico de Historia, Editorial Lumbreras, Academia ADUNI.
 Historia, editorial UNMSM.

Véase también
 Descubrimiento de América
 Colonización europea de América
 Colonización española de América
 Conquista y colonización de América
 Conquista del Perú

Perú en el siglo XVI
Decadencia del Imperio incaico